Ameerega — рід жаб родини дереволазових (Dendrobatidae).

Поширення 
Домівкою цих жаб є дощові ліси Південної Америки на схід від Анд. Більшість видів мешкають у низинах, але іноді можуть зустрічатися на висоті до 1400 м. Ameerega andina і Ameerega erythromos розповсюдженні на тихоокеанських схилах Анд. Ameerega maculata — єдиний вид, що зустрічається у Панамі (північна межа ареалу роду).

Класифікація 
Рід включає 33 визнаних види:
 Ameerega altamazonica Twomey and Brown, 2008
 Ameerega andina (Myers and Burrowes, 1987)
 Ameerega bassleri (Melin, 1941)
 Ameerega berohoka Vaz-Silva and Maciel, 2011
 Ameerega bilinguis (Jungfer, 1989)
 Ameerega boehmei Lötters, Schmitz, Reichle, Rödder, and Quennet, 2009
 Ameerega boliviana (Boulenger, 1902)
 Ameerega braccata (Steindachner, 1864)
 Ameerega cainarachi (Schulte, 1989)
 Ameerega erythromos (Vigle and Miyata, 1980)
 Ameerega flavopicta (Lutz, 1925)
 Ameerega hahneli (Boulenger, 1884)
 Ameerega ignipedis Brown and Twomey, 2009
 Ameerega ingeri (Cochran and Goin, 1970)
 Ameerega labialis (Cope, 1874)
 Ameerega macero (Rodriguez and Myers, 1993)
 Ameerega maculata (Peters, 1873)
 Ameerega parvula (Boulenger, 1882)
 Ameerega pepperi Brown and Twomey, 2009
 Ameerega peruviridis Bauer, 1986
 Ameerega petersi (Silverstone, 1976)
 Ameerega picta (Bibron, 1838)
 Ameerega planipaleae (Morales and Velazco, 1998)
 Ameerega pongoensis (Schulte, 1999)
 Ameerega pulchripecta (Silverstone, 1976)
 Ameerega rubriventris (Lötters, Debold, Henle, Glaw, and Kneller, 1997)
 Ameerega shihuemoy (Serrano, 2017)
 Ameerega silverstonei (Myers and Daly, 1979)
 Ameerega simulans (Myers, Rodriguez, and Icochea, 1998)
 Ameerega smaragdina (Silverstone, 1976)
 Ameerega trivittata (Spix, 1824)
 Ameerega yoshina Brown and Twomey, 2009
 Ameerega yungicola (Lötters, Schmitz, and Reichle, 2005)

Примітки 

Дереволази
Роди земноводних